Müjdat ist ein türkischer männlicher Vorname persischer und arabischer Herkunft mit der Bedeutung „gute, freudige Nachrichten“.

Namensträger 

 Müjdat Boz (* 1992), türkischer Biathlet

 Müjdat Yalman (1949–2021), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Müjdat Yetkiner (* 1961), türkischer Fußballspieler und -trainer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname